Фостер, Джимми ():
 Фостер, Джимми (род. 1977) — американский автогонщик.
 Фостер, Джимми (род. 1951) — американский баскетболист.
 Фостер, Джимми (1905—1969) — канадский хоккеист, чемпион Олимпийских игр в составе сборной Великобритании.